El título de Edipo rey puede referirse a varias obras basadas en el mito de Edipo:
Edipo rey, una obra dramática de Sófocles;
Edipo rey (ópera), una ópera-oratorio de Ígor Stravinski;
Edipo rey (película), una película de Pier Paolo Pasolini.